Die Egyptian Premier League 1977/78 war die 22. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum vierten Mal al Zamalek SC, die Anzahl der Mannschaften wurde von 15 auf 14 vermindert. Esco FC, El-Plastic, Factory 36 und Gut Belbais stiegen ab. Neu in der Liga waren Factory 36 und Gut Belbais.

Modus 

Jede der 14 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1977/78